Кушалнагар — маленький город на востоке курортного района Кодагу на реке Кавери в штате Карнатака в Индии. Вблизи него расположено поселение тибетских беженцев Байлакуппе.

География 
Кушалнагар расположен на . Его средняя высота над уровнем моря 831 метра.

Демография 
По переписи населения 2001 года население Кушалнагара составляло 13 262 человека, из них 53% мужчины и 47% женщины. Уровень грамотности 78%, выше среднего по Индии уровня 59,5%: грамотность мужчин 82%, женщин 73%. 12% населения — дети до 6 лет.

Ссылки 
 Kushalnagar - Home to the Tibetans: Exploring Buddhism in Kushalnagar

Примечания 

 
 

Города Карнатаки